Wegewitz ist der Familienname folgender Personen: 

 Olaf Wegewitz (* 1949), deutscher Künstler, der sich neben Arbeiten als Zeichner und Maler in seinen Kunstprojekten vor allem mit dem Verhältnis zwischen der menschlichen Kultur und der Natur auseinandersetzt
 Willi Wegewitz (1898–1996), deutscher Archäologe